Степичев — фамилия; имеет женскую форму Степичева.
 Степичев, Василий Васильевич (1901—1982) — советский военный лётчик и военачальник, участник Гражданской войны, Советско-польской войны, Великой Отечественной войны.
 Степичев, Яков Арсентьевич (1918—1992) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы.